Мала́кка:
 Малакка — город в Малайзии, столица штата Малакка
 Малакка — один из штатов Малайзии
 Малакка — полуостров на юго-востоке Азии

См. также 
 Малаккский пролив
 Малаккский султанат
 Португальская Малакка
 Нидерландская Малакка